Il doppio  del Volkswagen Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Travis Rettenmaier e Ken Skupski erano i detentori del titolo avendo il torneo del 2009, ma quest'anno non hanno partecipato.

Matthias Bachinger e Simon Stadler hanno battuto in finale Dominik Meffert e Frederik Nielsen 3–6, 7–6(3), [10–7] in the final.

Teste di serie 

 Frank Moser /  David Škoch (quarti di finale)
 Jamie Delgado /  Jamie Murray (primo turno)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno) 
 Brian Battistone /  Andreas Siljeström (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Volkswagen Challenger 2011
ATP Challenger Tour 2011